Miejscowości w USA:
 Rifle – miasto w stanie Kolorado, w hrabstwie Garfield
Gminy w USA:
 Rifle (ang. Rifle Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Hettinger